Бадара (, ) — село в Нагорном Карабахе. Согласно административно-территориальному делению непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Аскеранском районе НКР, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжалинском районе Азербайджана. Расположено на высоте 880 м.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 1337 человек (298 хозяйств), все  — армяне.

Достопримечательности 
Из села по горной тропинке можно подняться на расположенную в горах на высоте 1706 метров над уровнем моря крепость Качакахаберд ()

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики